Los términos Capitán Alatriste y Alatriste pueden referirse a:

 Las aventuras del capitán Alatriste, serie de novelas escrita por Arturo Pérez-Reverte;
 El Capitán Alatriste, la primera novela de la serie;
 Diego Alatriste y Tenorio, protagonista principal de la serie de novelas de Pérez-Reverte;
 Juego de rol del capitán Alatriste, juego de rol creado por Ricard Ibáñez en 2002 y ambientado en la ficción histórica creada por Pérez-Reverte;
 Alatriste (2006), película basada en el personaje de Pérez-Reverte.
 Alatriste (serie de televisión), serie de televisión de Telecinco basada en el personaje de Pérez-Reverte.